Матлавакала има више значења:

 Матлавакала (Којомеапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Матлавакала (Кујоако), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Матлавакала (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Матлавакала (Закатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику